Свидник — місто у Словаччині
 Свидник — місто у Люблінському воєводстві Польщі
 Свидник — село, Турківський район Львівської області
 Свидники — село, Ковельський район Волинської області